

Biologie 

 En taxonomie albus (sans majuscule), nominatif singulier masculin d'un adjectif latin signifiant « blanc », est utilisé comme épithète spécifique ou comme nom sous-spécifique. Pour les espèces et sous-espèces concernées, voir la liste générée automatiquement.
 Thymus praecox 'Albus' est un cultivar de thym, dont les fleurs sont blanches.

Culture et société

Entreprises 
 Albus Novi Sad est une entreprise de l'industrie chimique serbe, qui a son siège social à Novi Sad (Voïvodine).

Anthroponyme

Patronyme 

 Emmy Albus (1911-1995), une athlète allemande ;
  (1940-), un joueur de golf américain ;
 James Sacra Albus (1935-2011), un ingénieur américain, personnalité du NIST.

Surnom 
 Albus est le cognomen des , une branche de la gens romaine des Postumii.

Épithète spécifique